

Епископи цариградски (од 33)

Архиепископи цариградски (330—451)

Патријарси цариградски (од 451)

451—998.

999—1502.

Од 1503.

Литература

Спољашње везе 
 Цариградска патријаршија

Спискови везани за друштво
Спискови везани за историју